Сельский врач () — сборник рассказов Франца Кафки. Впервые опубликован в 1919 году. Это вторая, после сборника «Созерцание», и последняя книга Кафки, опубликованная при его жизни. Название сборнику дал одноимённый рассказ.

Сборник Кафка посвятил своему отцу, однако тот сборник не оценил: когда Кафка принёс отцу экземпляр сборника, отец Кафки отреагировал фразой «Положи это на мою тумбочку».

История создания 
Работу над первыми рассказами из сборника, «Перед законом» и «Сон», Кафка начал в 1914 году, паралельно с написанием романа «Процесс. Остальные рассказы были написаны в период с 1917 по 1919 года.

В письме Максу Броду от 7 июля 1917 года Кафка упомянул 13 рассказов, которые от планирует объеденить в один сборник и опубликовать.

27 января 1918 года Франц Кафка отправил издательству Kurt Wolff финальную рукопись сборника.

Публикация была отложена на 2 года в связи с Первой мировой войной. Опубликован сборник был только в конце 1919 года (на титульном листе первого издания год публикации указан как „1920“). Общий тираж сборника составил не более 2000 экземпляров.

Содержание 
 Новый адвокат (, 1917);
 Сельский врач (, 1917);
 На галерее (, 1917);
 Старинная запись (, 1917);
 Перед законом (, 1914);
 Шакалы и арабы (, 1917);
 Посещение рудника» (, 1917);
 Соседняя деревня (, 1917);
 Императорское послание (, 1917), впоследствии рассказ стал частью новеллы «Как строилась Китайская стена»;
 Забота главы семейства (, 1917);
 Одиннадцать сыновей (, 1917);
 Братоубийство (, 1919);
 Сон (, 1914), параллель с романом «Процесс»;
 Отчёт для академии (, 1917).

Первоначально в сборник должен был также входить рассказ «Верхом на ведре» (), но Кафка убрал его из сборника перед публикацией.

Примечания

См. также 
 Созерцание

Сборники рассказов
Рассказы Франца Кафки
Рассказы 1919 года
Литературные произведения на немецком языке